Молвице могу да се односе на:

 Молвице (Калиновац), насеље у саставу општине Калиновац, Хрватска
 Молвице (Самобор), насеље у саставу града Самобора, Хрватска